Сезон 1964 года стал первым в истории «Динамо» из города Целиноград. Клуб выступал в классе «Б» чемпионата СССР.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

* В скобках забитые голы за команду

Тренерский штаб

РСФСР Класс «Б» 5 зона

Турнирная таблица

Статистика выступлений в 5-й зоне

Кубок СССР по футболу 1964

Зональный турнир

Предсезонные и товарищеские матчи

Примечания

Ссылки 

1964
Динамо Целиноград